Creep (englisch fließen, kriechen, schleichen) steht für:

 eine Person, die sich seltsam, unheimlich oder angsteinflößend („creepy“) verhält

 das „Kriechen“ von Materialien, siehe Kriechen (Werkstoffe)
Filme:
 Creep (2004), britisch-deutscher Film von Christopher Smith
 Creep (2014), US-amerikanischer Film von Patrick Brice

Musik:
 Creep (Band), US-amerikanisches Musikduo
 Creep (Radiohead-Lied), Lied von Radiohead (1992)
 Creep (Stone-Temple-Pilots-Lied), Lied der Stone Temple Pilots (1993)
 Creep (TLC-Lied), Lied von TLC (1994)

CREEP steht für:
 abwertend das Komitee zur Wiederwahl von Richard Nixon, siehe The Committee to Re-elect the President

Siehe auch:
 Creeps
 Creepy
 Grieb

Abkürzung